Zuzwil (Bern)
 Zuzwil (Sankt Gallen)